

Discografia

Singoli 
 2016 – Folira feat. Jasmin Fazlić Jala
 2017 – Zlato
 2018 – Geto princeza
 2019 – Columbiana feat. 2Bona
2020 - Harakiri 
2020 - PSH PSH

Collaborazioni 
 2016 – Ne volim (Jasmin Fazlić Jala e Buba Corelli feat. Elena Kitić)
 2021 - Bijele flase(Jala Brat feat. Elena Kitić)

Altri progetti

Collegamenti esterni